El Municipio de Puerto Gonzalo Moreno es un municipio boliviano, capital de la provincia Madre de Dios ubicado en el Departamento de Pando. El municipio de Puerto Gonzalo Moreno es uno de los tres municipios que conforman la Provincia Madre de Dios. Administrativamente, el municipio es denominando como la primera sección municipal de la provincia. La capital del municipio es la localidad de Puerto Gonzalo Moreno. 

Según el último censo oficial realizado por el Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (INE) en 2012, el municipio cuenta con una población de 8.160 habitantes y esta situado a una altura promedio de 150 metros sobre el nivel del mar.

El municipio posee una extensión superficial de 1.291 km², pero una población 8.160 habitantes, dando resultando a una densidad de población de 6,3 hab/km² (habitante por kilómetro cuadrado).

Demografía

Población del Municipio de Puerto Gonzalo Moreno

Referencias

Enlaces externos 
 Region Puerto Gonzalo Moreno - Topographische Karte 1:100.000 (PDF; 10,80 MB)
 Municipio Puerto Gonzalo Moreno - Übersichtskarten Nr. 90301
 Municipio Puerto Gonzalo Moreno - Detailkarte und Bevölkerungsdaten (PDF; 441 kB) (spanisch)
 Departamento Pando - Sozialdaten (PDF; 2,42 MB) (spanisch)

Puerto Gonzalo Moreno